Александр Кимстач:
 Кимстач, Александр Григорьевич (1941) — советский борец классического стиля.
 Кимстач, Александр Карлович (1908—1982) — советский работник железнодорожного транспорта, Герой Социалистического Труда (1966).